

Tissi est une commune du département de Nouna.
 Tissi est une commune du département de Gassan.

Tissi est une commune de la province de Sassari.

Tissi, département de la province de Sila.